Aardrijkskunde
Ângulo,  gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná

Personen met de achternaam Angulo
Miguel Ángel Angulo, Spaans voetballer
Manuel Angulo López-Casero, Spaans componist en muziekpedagoog
Sergio Angulo, Colombiaans voetballer